La nazionale di pallavolo femminile di Mauritius è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo di Mauritius ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Mauritius.

Risultati

Campionato africano

Giochi panafricani

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile di Mauritius